Kuli ist:

 ein Synonym für Kugelschreiber
 ursprünglich ein Kurzwort für den Tintenkuli
 Kuli (Tagelöhner), ein Tagelöhner in Südostasien
 Kuli (Transport), ein Gerät zum Heben und Transportieren von Lasten
 Kuli (Insel), eine Insel in Norwegen 
 Kuli (Einheit), eine alte Masseneinheit
 ein Gepäckträger für Reisegepäck, siehe Gepäckwagen (Kofferkuli)
 der Spitzname von Hans-Joachim Kulenkampff
 ein weiblicher Dämon im hinduistischen Volksglauben in Kerala, Südindien, verkörpert im Ritualdrama Mutiyettu

Kuli bzw. Kulli ist der Familienname von:
 Alla Kuli († 1842), Khan des Khanat Chiwas 
 Simon Kulli (* 1973), albanischer Geistlicher, katholischer Bischof von Sapa

Kuli ist der Name folgender Orte in:

Ghana

 Kuli (Ghana), ein Dorf im Distrikt Tolon in der nördlichen Region von Ghana

Indonesien

 Kuli (Lobalain), ein Dorf auf der Insel Roti

Iran

 Kuli Alikhan, ein Dorf in der Provinz Khuzestan
 Kuli Alireza, ein Dorf in der Provinz Khuzestan
 Kuli Bakhtiari, ein Dorf in der Provinz Khuzestan
 Kuli Darreh
 Kuli Khoda Karam, ein Dorf in der Provinz Khuzestan
 Kuli Mohammad Hoseyn, ein Dorf in der Provinz Khuzestan
 Kuli Rostam, ein Dorf in der Provinz Chuzestan
 Kuli Seran
 Kuli (West-Aserbaidschan), ein Dorf in der Provinz West-Aserbaidschan

Nordmazedonien

 Markovi Kuli

Norwegen

 Kuli (Norwegen), eine kleine Insel in der Gemeinde Smøla im Landkreis Møre og Romsdal

Russland

 Kuli (Akushinsky), Republik Dagestan
 Kuli (Kulinsky), Republik Dagestan

Siehe auch:
 Coulis
 Cooley
 Culli
 Kjuli

Abkürzung